San Salvador megye, Salvador egyik megyéje
San Salvador megye, Argentína egyik megyéje